Ото́н-дю-Перш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 85 км на північний захід від Орлеана, 55 км на південний захід від Шартра.

Історія 

1 січня 2019 року до Отон-дю-Перш приєднали колишній муніципалітет Суазе.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 558 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1205,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Отон-дю-Перш на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Отон-дю-Перш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар